Parhyalella är ett släkte av kräftdjur. Parhyalella ingår i familjen Hyalellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Parhyalella